

Lieux

Brésil 
 Pombal, au Brésil, est une municipalité de l'État de la Paraíba.

Portugal 
 Pombal est une ville du district de Leiria.
 Pombal est une freguesia située dans le district de Leiria.
 Pombal est un village de la freguesia d’Alfândega da Fé.
 Pombal est un village de la municipalité de Carrazeda de Ansiães.

Personnes 
 Le Marquis de Pombal fut le premier-ministre du roi du Portugal Joseph .
 José Perez Pombal Jr. un herpétologiste brésilien.

Homonymie de toponyme